Кубок Сербии по футболу 2008/09 годов () — 3-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Предварительный раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2008/2009
Спорт в Сербии в 2008 году
Спорт в Сербии в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Сербия